Feinsinger ist der Familienname folgender Personen:

 Joshua Feinsinger (1839–1906), litauischer Kantor und Komponist
 Walter Feinsinger (1905–2002), österreichischer Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor, siehe Walter Firner